Patronyme français, originaire du sud-ouest de la France, porté notamment par :

 Antoine Sallès, 1860 - 1943, homme politique français.

Voir aussi 
 Salles
 Salès

Homonymie
Homonymie de patronyme